Csapó István
 Csapó István (1893–1959) gimnáziumigazgató, művelődésügyi osztályvezető
 Csapó István (1931) gépészmérnök, gépszerkesztő szakmérnök
 Csapó István (1988–) kosárlabdaedző  

Hasonló nevűek
 Ecsedi Csapó István (18. század) református lelkész